

Населені пункти та їхні частини
 Радослав — село в гміні Гура Ґуровського повіту Нижньосілезького воєводства
 Радослав — село в гміні Потенґово Слупського повіту Поморського воєводства
 Радослав — село в гміні Славно Славенського повіту Західнопоморського воєводства
 Радослав — частина міста Новогард у Голеньовському повіті Західнопоморського воєводства

Примітки